Константин Петрович Богатырёв (1925—1976) — российский филолог, поэт-переводчик, специалист в области немецкой литературы.

Биография 
Родился в Праге, где тогда жили и работали его родители. В трёхлетнем возрасте приехал с матерью в Москву навестить бабушку. Разрешения на выезд в Чехию мать Константина не получила. Его отец Пётр Григорьевич Богатырёв вернулся в СССР только в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны поступил в пехотное училище на Волге. Воевал в артиллерии, на «катюшах». По окончании войны служил в звании лейтенанта в оккупированном союзниками Берлине. В его обязанности входило, в частности, прослушивание немецких шлягеров на предмет цензурирования. Демобилизовавшись, поступил на филологический факультет Московского университета.

В 1951 году Богатырёв, будучи на третьем курсе, был арестован по доносу сексота. Обвинялся в попытке государственного переворота и убийства всех членов правительства. Осуждён по статьям 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР, приговорён к смертной казни, заменённой 25 годами лишения свободы. Срок отбывал в Воркутлаге, где начал переводить с немецкого стихи любимых поэтов, которые помнил наизусть.

В 1956 году реабилитирован, вернулся в Москву, окончил филологический факультет университета (дипломная работа по «Лотте в Веймаре» Томаса Манна).

Делом жизни считал перевод «Новых стихотворений» Райнера Марии Рильке, полностью эта работа вышла в свет в серии «Литературные памятники» в 1977 году. Другая важнейшая работа Богатырёва — сочинения Эриха Кестнера, которого он любил с детства и с которым переписывался в течение многих лет; он перевёл более 30 стихотворений и роман для детей «Мальчик из спичечной коробки». Переводил также стихи Ф. Гёльдерлина, А. фон Шамиссо, П. Целана, Г. Тракля, Б. Брехта, И. Бахман, прозу («Мефистофель» К. Манна, статьи Томаса Манна, статьи, рецензии и заметки Гёте) и драматургию («Ирод и Мариамна» К. Ф. Хеббеля, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша, «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта). Писал стихи, однако не принимал их всерьёз и не хранил.

26 апреля 1976 года, в девятом часу вечера, неизвестные нанесли Богатырёву несколько ударов кастетом у порога его квартиры на пятом этаже «писательского» дома (Красноармейская, 25). С переломом основания черепа и в бессознательном состоянии Богатырёв был доставлен в больницу. 15 июня он пришёл в сознание, однако объяснить причины происшедшего отказался. 18 июня Константин Богатырёв умер. Его убийцы не были найдены. Владимир Войнович в мемуарах указывает на консенсус в том, что его убийство организовано КГБ для запугивания других писателей.

Похоронен на Переделкинском кладбище.

В 1982 году в Мюнхене вышла книга под названием «Поэт-переводчик Константин Богатырёв. Друг немецкой литературы». В России его начали переиздавать только в конце 1980-х годов.

Семья 
 Первая жена — Софья Игнатьевна Богатырёва (род. 1932), историк литературы, публикатор, мемуарист. Дочь писателя Александра Ивича.
 Сын — Константин Константинович Богатырёв (род. 1958).
 Вторая жена — Елена Александровна Богатырёва-Суриц (1929—2022), переводчик, член СП СССР.

Примечания

Литература 
 Галич А., Гладилин А., Коржавин Н., Максимов В., Марамзин В., Некрасов В. Памяти друга // «Посев». — 1976. — № 7 (Июль).

Ссылки 
 «Документы свидетельствуют…»: Записка Ю. Андропова о похоронах К. Богатырёва и послесловие к ней С. И. Богатырёвой. 

Переводчики XX века
Переводчики с немецкого языка
Выпускники филологического факультета МГУ
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Советские диссиденты
Заключённые Воркутлага
Реабилитированные в СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Убитые в СССР
Убитые в результате нанесения ударов или избиения
Похороненные на Переделкинском кладбище
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР